Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016 – składy uczestników.

Grupa A

Francja 
Trener:  Didier Deschamps (ur. 15 października 1968)

Albania 
Trener:  Gianni De Biasi (ur. 16 czerwca 1956)

Rumunia 
Trener:  Anghel Iordănescu (ur. 4 maja 1950)

Szwajcaria 
Trener:  Vladimir Petković (ur. 15 czerwca 1963)

Grupa B

Anglia 
Trener:  Roy Hodgson (ur. 9 sierpnia 1949)

Rosja 
Trener:  Leonid Słucki (ur. 4 maja 1971)

Słowacja 
Trener:  Ján Kozák (ur. 17 kwietnia 1954)

Walia 
Trener:  Chris Coleman (ur. 10 czerwca 1970)

Grupa C

Niemcy 
Trener:  Joachim Löw (ur. 3 lutego 1960)

Polska 
Trener:  Adam Nawałka (ur. 23 października 1957)

Irlandia Północna 
Trener:  Michael O’Neill (ur. 5 lipca 1969)

Ukraina 
Trener:  Mychajło Fomenko (ur. 19 września 1948)

Grupa D

Chorwacja 
Trener:  Ante Čačić (ur. 29 września 1953)

Czechy 
Trener:  Pavel Vrba (ur. 6 grudnia 1963)

Hiszpania 
Trener:  Vicente del Bosque (ur. 23 grudnia 1950)

Turcja 
Trener:  Fatih Terim (ur. 14 września 1953)

Grupa E

Belgia 
Trener:  Marc Wilmots (ur. 22 lutego 1969)

Irlandia 
Trener:  Martin O’Neill (ur. 1 marca 1952)

Szwecja 
Trener:  Erik Hamrén (ur. 27 czerwca 1957)

Włochy 
Trener:  Antonio Conte (ur. 31 lipca 1969)

Grupa F

Austria 
Trener:  Marcel Koller (ur. 11 listopada 1960)

Islandia 
Trener:  Heimir Hallgrímsson (ur. 1 czerwca 1967) /  Lars Lagerbäck (ur. 16 lipca 1948)

Portugalia 
Trener:  Fernando Santos (ur. 10 października 1954)

Węgry 
Trener:  Bernd Storck (ur. 25 stycznia 1963)

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016